Тореадор может означать:
 Тореадор — то же, что матадор.
 «Тореадор» — опера Адольфа Адана.
 «Тореадор» — ария Эскамильо из оперы Жоржа Бизе «Кармен».
 «Тореро» («Тореадор») — фильм (1956) Карлоса Вело о мексиканском тореадоре Луисе Прокуне.

См. также 
 Тореадоры из Васюковки (книга)
 Тореадоры из Васюковки (фильм)